El término ceñidor puede hacer referencia a: 

Ceñidor, nombre vulgar de la planta Artemisia vulgaris.
Ceñidor, faja con que se ajustan las prendas los eclesiásticos.
Ceñidor de campo, nombre vulgar de la planta Echium creticum.